Kovács Gergely (1968) gyulafehérvári érsek
 Kovács Gergely (1975) öttusázó
 Kovács Gergely (1980) politikus, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke
 Kolnai Kovács Gergely (1987) színművész (Korábban Kovács Gergely)
 Kovács Gergely (1995) zongoraművész
 Kovács Gergely (?) adásrendező, 2002-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen